Станисла́в Вилио́рович Оса́дчий (род. 26 января 1951) — советский, российский дипломат.

Биография 
Окончил МГИМО МИД СССР (1973) и Дипломатическую академию МИД РФ (1999). Кандидат исторических наук. На дипломатической работе с 1973 года.
 1973—1979 гг. — стажёр, атташе посольства СССР в Кипре.
 1982—1987 гг. — второй секретарь, первый секретарь посольства СССР в Греции.
 1987—1990 гг. — первый секретарь, советник Первого европейского отдела, Общего секретариата МИД СССР.
 1990—1993 гг. — советник посольства СССР, России в США.
 1994—1996 гг. — старший советник, заведующий секретариатом первого заместителя министра иностранных дел России И.С. Иванова.
 1996—1997 гг. — начальник отдела Департамента — исполнительного секретариата МИД России.
 1997—1999 гг. — генеральный консул России в Гамбурге (Германия).
 1999—2000 гг. — генеральный консул России в Стамбуле (Турция).
 2000 г. — советник-посланник посольства России в Турции.
 2000—2001 гг. — заместитель директора Департамента кадров МИД России.
 Май — октябрь 2001 г. — исполняющий обязанности директора Департамента кадров МИД России.
 Октябрь 2001—2004 гг. — директор Департамента кадров МИД России.
 6 августа 2004 — 9 марта 2010 гг. — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии.
 Июль 2010 — июнь 2013 гг. — директор Департамента безопасности МИД России.
 5 октября 2010 — 2 сентября 2013 гг. — член коллегии МИД России.
 С 3 июня 2013 по 12 сентября 2022 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Кипр.

Семья 
Женат, имеет сына и дочь.

Награды 
 Орден Почёта (18 мая 2021) — За большой вклад в реализации внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.
 Орден Дружбы (14 ноября 2002) — За активное участие в реализации внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу.
 Благодарность Президента Российской Федерации (2 декабря 2000) — За активное участие в проведении внешнеполитического курса Российской Федерации.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (13 апреля 1999)
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (22 мая 2002)
 Чрезвычайный и полномочный посол (12 июля 2004).

Примечания

Ссылки 

 Биография на сайте МИД РФ 

  
 
 

Послы Российской Федерации в Австрии
Послы Российской Федерации на Кипре
Консулы России в Гамбурге
Консулы России в Стамбуле
Выпускники МГИМО
Выпускники Дипломатической академии МИД РФ
Кандидаты исторических наук
Главы департаментов МИД России
Чрезвычайные и полномочные послы России